Lindholm puede hacer referencia a:

Topónimos
 Lindholm, isla de Dinamarca ubicada en Smålandsfarvandet;
 Lindholm, isla de Dinamarca ubicada en Stege Bugt; 
 Lindholm, isla de Dinamarca ubicada en Østersøen;
 estrecho de Lindholm, en el mar de Ojotsk (Rusia);
 Risum-Lindholm, municipio situado en el distrito de Frisia Septentrional, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania).

Personas
 Berit Lindholm (n. 1934), cantante de ópera sueca;
 Berndt Lindholm (1841-1914), pintor finlandés;
 Camilla Lindholm (n. 1974), deportista sueca;
 Margaret Lindholm (n. 1952), novelista conocida por el pseudónimo de Robin Hobb;
 Sebastian Lindholm (n. 1961), piloto de rally finlandés;
 Sven Olov Lindholm (1903-1998), político y militar sueco;
 Vasili Lindholm (1874-1935), zoólogo ruso

Misceláneas
 amuleto de Lindholm, pieza de hueso tallada encontrada en Escania (Suecia);
 estación de Lindholm, ubicada en Nørresundby (Dinamarca)